Der Rock 'n' Roll San Diego Marathon ist ein Marathonlauf in San Diego (Kalifornien), der seit 1998 stattfindet. Er wird seit 2008 von der Competitor Group organisiert, die den vorherigen Veranstalter Elite Racing aufgekauft hat.

Das Kennzeichen des Laufes sind die zahlreichen Rock-Bands, die an der Strecke aufspielen, und das Konzert einer international renommierten Band am Abend nach dem Rennen, bei dem die Läufer freien Eintritt haben. Zur Premiere 1998 traten Huey Lewis and the News auf, beim zehnten Jubiläum 2007 war Seal der Star des Abends.

Seit 2010 gehört ein Halbmarathon zum Programm.

Strecke 
Der Kurs beginnt an der Kreuzung zwischen 6th Avenue und Palm Street in der Nähe des Balboa Parks und endet seit 2010 an der SeaWorld-Filiale von San Diego. Bis 2009 lag das Ziel am Marine Corps Depot bei Point Loma. Wegen eines Nettogefälles von 76 m sind die erzielten Zeiten nicht bestenlistenfähig.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:08:33 h, Philip Tarus (KEN), 1999
 Frauen: 2:23:31 h, Bizunesh Deba (ETH), 2011

Siegerliste

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website
 Rock ’n’ Roll Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Rock ’n’ Roll Marathon auf marathonguide.com (mit Läuferkommentaren)

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in San Diego
Erstveranstaltung 1998